Trubadur – opera Giuseppe Verdiego z 1853 r.
 trubadurzy – poeci i zarazem muzycy francuscy działający w XII i XIII wieku
 Trubadurzy – polski zespół muzyczny
 „Trubadur” – Ogólnopolski Klub Miłośników Opery pod patronatem Programu II Polskiego Radia (zał. w 1996)

Zobacz też 
 Troubadour